

Patronymes 
Vedernikov (masculin ; ) ou Vedernikova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :  
 Alexandre Vedernikov (1927-2018), chanteur d'opéra russe ;  
 Alexandre Vedernikov (1964-2020), chef d'orchestre russe ;  
 Andreï Vedernikov (1959-2020), coureur cycliste soviétique ; 
 Anatole Vedernikov (1920-1993), pianiste russe.

Patronyme russe